Vršič steht für:
 Vršičpass, Gebirgspass in Slowenien

Personen:
 Dare Vršič (* 1984), slowenischer Fußballspieler